Хезер Матараццо (; род. 10 ноября 1982, Нью-Йорк) — американская киноактриса. Известна благодаря ролям в фильмах «Добро пожаловать в кукольный дом», «Дневники принцессы» и «Хостел 2».

Биография 
Хезер Эми Матараццо родилась 10 ноября 1982 года в Лонг-Айленде, Нью-Йорк, США, в семье домохозяйки Камиллы и менеджера Рэя Матараццо. Детство провела в Ойстер-Бэй, где окончила среднюю школу. Затем училась в центре культуры и искусства «BOCES».

Актёрский дебют Хезер состоялся в 1993 году, когда она сыграла в 2 эпизодах телесериала «Приключения Пита и Пита». Первым крупным успехом стала роль в фильме 1997 года «Добро пожаловать в кукольный дом», за которую она получила премию «Независимый дух» и несколько номинаций на другие награды.

С 1999 по 2000 год снималась в телесериале «Сейчас или никогда», за который также была отмечена рядом номинаций. В 2001 и 2004 годах снялась в фильмах «Дневники принцессы» и «Дневники принцессы 2: Как стать королевой». В 2007 году сыграла роль Лорны в фильме «Хостел 2».

Личная жизнь 
В 2004 году Матараццо совершила камин-аут. 31 июля 2008 года Хезер объявила о помолвке с музыкальной исполнительницей Кэролайн Мёрфи, но в 2012 году они разошлись.

11 сентября 2001 года у Матараццо была назначена встреча на 15-м этаже первой башни Всемирного торгового центра, которая по ряду причин была отложена.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Актрисы театра США
Киноактрисы США